In 1959/60 werd het vijftiende kampioenschap gespeeld van de Oberliga Süd, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Karlsruher SC werd kampioen en Kickers Offenbach vicekampioen. Beide clubs plaatsten zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. Offenbach verloor in de voorronde van Westfalia Herne, Karlsruher SC werd tweede in zijn groep.

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1959/60
Oberliga Süd